Schola cantorum – scuola corale e coro di giovani destinati ad accompagnare le funzioni religiose nella Chiesa cattolica
 Schola cantorum – nelle antiche basiliche cristiane, lo spazio della navata centrale, antistante il presbiterio e l'altare, riservato ai cantori o salmisti
 Schola Cantorum – gruppo musicale italiano
 Schola Cantorum Sant'Andrea – coro polifonico italiano
 Schola Cantorum Aetnensis – coro polifonico italiano
 Schola Cantorum Basiliensis – istituto didattico di musica svizzero
 Schola Cantorum di Laives – coro polifonico italiano, sezione a voci miste del Coro Monti Pallidi